Jean-Baptiste Arnaud-Durbec (1827-1910), un peintre français ;
 Aimé Durbec (1902-1991), un footballeur français ;
 Guy Durbec (1942-), un homme politique français ;
 Sylvie Durbec (1952-), une poète et écrivaine française ;

Voir aussi 
 Durbec des sapins, une espèce d'oiseaux